Лух — посёлок городского типа, административный центр Лухского района Ивановской области Российской Федерации. Административный центр Лухского городского поселения в составе Лухского муниципального района.

География 

Посёлок городского типа Лух находится в центральной части области, на расстоянии 94 километра (по автотрассе) на восток от города Иваново, в 32 км к юго-востоку от железнодорожной станции Вичуга (на линии Иваново — Кинешма).

Расположено поселение на правобережье реки Лух, левом притоке Клязьмы, относящейся к бассейну Волги. Вблизи села в отдельных местах река Лух разливается и имеет ширину от 20 до 30 м, скорость течения небольшая, русло мелкое, но есть и омуты. В реке водится рыба: щука, окунь, плотва, линь, карась, язь и др.

Название 
Название селению дала река Лух, название которой имеет финно-угорское происхождение. Современная народная этимология производит названия посёлка от растения лук. Существует предание, что царь Иван Грозный предпочитал есть лухский лук, который отправляли в Москву возами, а лухским купцам было дано право торговать по всей Руси беспошлинно.

История 

По мнению историка , Лух возник в период монголо-татарского ига.

Начало Луху положила небольшая крепость, построенная для охраны восточных границ Владимиро-Суздальского княжества. Позднее вокруг крепости образовалось поселение. До настоящего времени от крепости сохранились земляные валы.

Первое упоминание о Лухе содержится в договорной грамоте великого московского князя Василия Дмитриевича и митрополита Киприана в 1404 году. Из грамоты следует, что город с округой были вотчиной митрополита.

Согласно летописям, что в 1429 году многочисленное татарское войско под предводительством Махмуда, сына казанского правителя Улу-Мухаммед хана, прошло по Верхней Волге и разграбило и сожгло Кострому, Плёсо (нынешний Плёс) и Лух. Повторно Лух был разорён татарами зимой 1445 года.

Городом Лух впервые назван в 1504 году в духовной грамоте великого князя Ивана III Васильевича в числе владений, которые он пожаловал князю Фёдору Ивановичу Бельскому в вотчину. Бельский владел этими землями, предположительно, с начала 1494 года. Согласно духовной грамоте,

В XV–XVI веках Лух был центром Лухского удельного княжества, одного из последних в Московской Руси. Княжеством владели князья Бельские, выходцы из Великого княжества Литовского. После смерти последнего князя Бельского в 1571 году Лухские земли ненадолго перешли к Богдану IV Валашскому. Богдан вскоре умер, и в 1577 году Лухское удельное княжество было упразднено.

В период правления Ивана Грозного Лух был известен уже как центр уезда.

В Смутное время в 1608 году город подвергся нападению польско-литовских интервентов, когда он почти полностью выгорел. Частые пожары привели к началу строительства каменных зданий. В Лухе сохранились храм Воскресения 1680 года. В городе жил в ссылке государственный деятель Артамон Матвеев.

В начале XVIII века Лушский уезд вошёл в состав Суздальской провинции. В городе находилась воеводская канцелярия. В 1719 году по указу Петра I «Об устройстве губерний и об определении в оныя правителей» была образована Юрьево-Польская провинция в составе Московской губернии. В состав провинции были включены города Юрьев-Польский, Лух и Шуя.

С 1778 года — уездный город Лушского уезда Костромского наместничества, в 1796 году оставлен за штатом.

Основным занятием жителей были огородничество и торговля в виде развоза овощей в зимнее время. В 1860 году в целях поддержания торговли в Лухе была учреждена ярмарка, которая получила название Казанской. В конце XIX века в городе было открыто большое число мелких торговых предприятий и лавок.

По сведениям Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел 1870—1872 годов, в Списке городов Костромской губернии, под № 17 значится: «Лух, город заштатный», 1-го стана Юрьевецкого уезда); «при р. Лух»; число домов — 371, число жителей мужского пола — 945, женского пола — 1028; церквей православных 5, начальное народное училище, почтовая станция, базары — раз в неделю, ярмарка.

14 октября 1959 года селу Лух был присвоен статус посёлка городского типа.

C 2002 года пгт Лух входил в перечень исторических поселений России (ИПР), но в 2010 году был лишён данного статуса.

Население

Экономика 
 ООО «Завод упаковочного оборудования» производит плавленый колбасный сыр, масло сливочное и др..
 ЗАО «Лухремтехпредприятие» выпускает водогрейные-отопительные котлы и сельхозоборудование.
 Окрестности Луха, являющиеся ареалом произрастания лекарственного ландыша майского, используемого для нужд фармацевтической промышленности.

Известные уроженцы 
 Бобров, Николай Галактионович (1923—1943) — младший лейтенант РККА, участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1944).
 Второв, Александр Фёдорович (1841—1911) — русский купец I гильдии, предприниматель, потомственный почётный гражданин, отец Н. А. Второва, основателя электрометаллургического завода, давшего начало городу Электросталь.
 Грибунин, Владимир Фёдорович (1873—1933) — русский и советский актёр. Заслуженный артист РСФСР (1925), Заслуженный деятель искусств РСФСР (1933).
 Малиновский, Борис Николаевич (1921—2019) — cоветский учёный, доктор технических наук, Заслуженный деятель науки и техники Украины.
 Матвеев, Артамон Сергеевич (1625—1682) — русский государственный деятель, руководитель правительства Русского царства в 1671—1676 гг.
 Мельников, Григорий Михайлович (1916—1994) — заслуженный художник РСФСР (1963), народный художник РСФСР (1976).
 Чернецов, Григорий Григорьевич (1802—1865) — российский художник пейзажист и портретист, академик живописи.
 Чернецов, Никанор Григорьевич (1805—1879) — российский художник пейзажист и портретист, академик живописи.

Достопримечательности 

 Памятник русской архитектуры XVII—XVIII веков: храмовый ансамбль, состоящий из Воскресенской и Успенской церквей и Троицкого собора.
 Музей русского инженера XIX века, изобретателя и создателя электрической дуговой сварки металлов Н. Н. Бенардоса, жившего и творившего в Лухе.
 Отдельно привлекают внимание такие объекты, как сохранившиеся остатки земляных крепостных валов XIV—XV веков, а также — торговые ряды, бывший дом боярина и дипломата Артамона Матвеева, здание городской управы.

Традиции 
Местное предание гласит, что царь Иван Грозный предпочитал есть только лухский лук, и жители поселка до сих пор питают особую любовь к этому корнеплоду. В конце августа в Лухе ежегодно проходит традиционный областной фестиваль «День лука», в ходе которого организуются конкурсы на самый горький лук, самую большую луковицу, скульптуру из лука, на лучших резальщиков лука, бегунов и метателей луковиц.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Населённые пункты Ивановской области

Посёлки городского типа Ивановской области
Районные центры Ивановской области
Населённые пункты Лухского района